Dansk Folkeparti kan referere til:

 Dansk Folkeparti, det nuværende parti, stiftet 1995
 Dansk Folkeparti (1993), en liste ved kommunalvalget i 1993 i Odense
 Dansk Folkeparti (1941-1943), et korporativistisk parti der eksisterede fra 1941 til 1943